Рошія () — комуна в Румунії, у повіті Біхор.
 Рошія () — село в Румунії, у повіті Біхор. Адміністративний центр комуни Рошія.
 Рошія () — комуна в Румунії, у повіті Сібіу.
 Рошія () — село в Румунії, у повіті Сібіу. Адміністративний центр комуни Рошія.
 Рошія () — село в Румунії, у повіті Арад. Входить до складу комуни Дієч.
 Рошія () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Балша.
 Рошія () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Кезенешть.
 Рошія () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Алуну.